Synagoga Wołyńsko-Krotoszyńska przy ulicy Karola
 Synagoga Wołyńsko-Krotoszyńska przy ulicy Karola 27